Dougie – danza hip hop
 Dougie – diminutivo dei nomi propri di persona Douglas e Dougal
 Dougie – personaggio della serie animata South Park